Гри́бов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Грибов, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский политик.
 Грибов, Алексей Николаевич (1902—1977) — советский актёр.
 Грибов, Анисим (?—после 1651) — русский дипломат, купец.
 Грибов, Борис Георгиевич (1935—2021) — советский и российский химик.
 Грибов, Владимир Наумович (1930—1997) — российский физик.
 
 Грибов, Лев Александрович (1933—2021) — советский и российский физикохимик.
 
 Грибов, Николай Степанович (1942—1962) — советский тракторист, кавалер ордена «Знак Почёта».
 
 Грибов, Ростислав Антонович (1933—2001) — советский и российский востоковед-ассириолог.
 
 Грибов, Юрий Тарасович (1925—2018) — советский и российский писатель, очеркист, журналист, общественный деятель.

Топоним 
 Грибов — посёлок в Германии.
 Грибов — деревня в Словакии, в районе Стропков.

См. также 
  (значения)
 Грибоваха — село в Луганской области, Украина.